Unterrain heißen folgende Orte:

in Deutschland:
 Unterrain (Inzell), Ortsteil der Gemeinde Inzell, Landkreis Traunstein, Bayern
 Unterrain (Tuntenhausen), Ortsteil der Gemeinde Tuntenhausen, Landkreis Rosenheim, Bayern

in Österreich:
 Unterrain (Gemeinde Feldkirchen), Ortschaft von Feldkirchen in Kärnten
 Unterrain (Gemeinden Griffen, Ruden), Ortschaft von Griffen und von Ruden, Bezirk Völkermarkt, Kärnten
 Unterrain (Gemeinde Sankt Andrä), Ort der Gemeinde Sankt Andrä, Bezirk Wolfsberg, Kärnten
 Unterrain (Gemeinde Straßburg), Ort der Gemeinde Straßburg, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Unterrain (Gemeinde Frankenmarkt), Ortschaft der Gemeinde Frankenmarkt, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Unterrain (Gemeinde Alberschwende), Ort der Gemeinde Alberschwende, Bezirk Bregenz, Vorarlberg 

in Südtirol:
 Unterrain (Eppan), Fraktion der Gemeinde Eppan, Südtirol
 Unterrain (Welsberg-Taisten), Fraktion der Gemeinde Welsberg-Taisten, Südtirol